Dave Williams (1972-2002), cantante statunitense
Dafydd Williams, soprannominato Dave (n. 1954), ex astronauta canadese
Dave Williams, personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
David Boyer Williams (1913-1983), cestista statunitense